Andrzej Grzyb peut désigner :

 Andrzej Grzyb, joueur de volley-ball polonais ;
 Andrzej Grzyb (1952-2016), homme politique polonais ;
 Andrzej Grzyb (1956-), homme politique polonais.